Dorfkirche Friedersdorf steht für
Dorfkirche Friedersdorf (Heidesee), Landkreis Dahme-Spreewald
Dorfkirche Friedersdorf (Mulde), Landkreis Anhalt-Bitterfeld
Dorfkirche Friedersdorf (Rückersdorf), Landkreis Elbe-Elster
Dorfkirche Friedersdorf (Sonnewalde), Landkreis Elbe-Elster 
Dorfkirche Friedersdorf (Vierlinden), Landkreis Märkisch-Oderland

Kirche Oberfriedersdorf (Friedersdorf (Spree))

Siehe auch:
 Dorfkirche Fredersdorf